Louie – variante del nome proprio di persona maschile Louis
Louie – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2010
Louie (Didou) – serie animata francese trasmessa dal 2006 al 2008
Louie – singolo del rapper Blood Raw del 2008

Personaggi 

Mountain Lion Louie – personaggio dei cartoni animati Disney
Louie – coniglio protagonista dell'omonima serie animata
Louie – personaggio della serier di videogiochi Pikmin
Louie Russo – personaggio del romanzo Il ritorno del padrino

Pagine correlate 
Louie Louie (disambigua)